Аленич () — украинская фамилия. Известные носители:

 Аленич, Григорий Андреевич (род. 1924) — юрист 1-го класса, старший помощник прокурора г. Саратова с 1981 года.
 Аленич, Александр Андрианович (1890—1923) — украинский физик и астроном.
 Аленич, Евграф Павлович (1820—1897) — генерал-лейтенант.
 Аленич, Михаил Евграфович (1866—1938) — генерал-майор.
 Аленич, Павел Игнатьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3957; 26 ноября 1826.
 Аленич, Самсон Георгиевич (1839—1910) — генерал-майор, участник Кавказских походов и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, герой Туркестанских походов.

См. также 
 Аленичев